Ladislav Hučko – vescovo cattolico slovacco
 Ján Hucko – calciatore e allenatore di calcio cecoslovacco
 Tomáš Hučko – calciatore slovacco